Jablonewka () ist ein russischer Ortsname:
 Jablonewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Lichtenhagen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Jablonewka (Nowosibirsk), Siedlung im Rajon Tschistoosjornoje, Oblast Naowosibirsk

Siehe auch: 
 Jablonowka
 Jabluniwka